Saint-Sulpice (Quebec), een gemeente in Canadese provincie Quebec
Saint-Sulpice (Neuchâtel), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel
Saint-Sulpice (Vaud), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Saint-Sulpice (metrostation), een metrostation in Parijs
Église Saint-Sulpice, een 17de-eeuwse kerk in Parijs

Saint-Sulpice (Ain)
Saint-Sulpice (Lot)
Saint-Sulpice (Maine-et-Loire)
Saint-Sulpice (Mayenne)
Saint-Sulpice (Nièvre)
Saint-Sulpice (Oise)
Saint-Sulpice (Puy-de-Dôme)
Saint-Sulpice (Haute-Saône)
Saint-Sulpice (Savoie)
Saint-Sulpice (Somme), voormalige gemeente

ook:

zie ook 
heilige Sulpicius